Лос Фернандез има више значења:

 Лос Фернандез, Гранха (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Фернандез (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Фернандез (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фернандез (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику